IDF hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Organizaciones militares 
 Fuerzas de Defensa de Israel

Ciencia 
  Intensidad Duración Frecuencia